Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Brisbane International 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 28. bis 30. Dezember 2012 stattfand.

Setzliste

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Brisbane